Oppervlakte 
 Oppervlak (topologie) 
 Oppervlak (meetkunde)